Bariabad kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Bareber, vattendrag, 
 Barepat, ort, Gegharkunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar